Die Alka Superliga 2015/16 war die 26. Spielzeit der höchsten dänischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 18. Juli 2015 und endete am 29. Mai 2016. Die Aufsteiger aus der 1. Division waren Viborg FF aus Viborg und Aarhus GF aus Aarhus.

Titelverteidiger war der FC Midtjylland.

Seit dem 1. Januar 2015 trägt die Liga den Sponsorennamen Alka Superliga, nach dem dänischen Versicherungsunternehmen Alka. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis Mitte 2018.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Je eine Mannschaft bestritt zwei Heimspiele gegen denselben Gegner in einer Saison, jedoch wurde sichergestellt, dass keine Mannschaft mehr als 17 Heimspiele hatte.

Der Meister nach 33. Spieltagen qualifizierte sich für die Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2016/17. Der Zweit- und Drittplatzierte trat in der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2016/17 an. Der Tabellenletzte Hobro IK stieg in die 1. Division ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015/16